HPC může označovat:

 High-performance computing – soustava mnoha počítačů
 Windows HPC Server 2008